Petreševa česma je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bila rječica.

U srednjem vijeku nalazila se zapadnim rubom područja Tuka koje se proteže između Subotice i Palića. To je bio kraj na kojemu su bile ugarnice i oranice. Petreševa česma tekla je zapadnim rubom Tuka prema Segedinskim vinogradima, skretala prema selu Šandoru (danas dio Subotice) i ulijevala se u Palić (Mali Palić). Rječica je dala ime oraničnom kraju koji se protezao sve do najstarijeg dijela Subotice Bajnata. Stari ju spisi spominju još 1798., dok je danas pojam poznat samo uskom krugu ljudi.

Vidi: Agina bara, Ciganska bara, Rogina bara, Mlaka, Jasina bara

Literatura:
Ante Sekulić: Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Matica Hrvatska, str. 235, 241, 258

Subotica
Hidrologija